Good Design Award steht für folgende Designpreise:
 Good Design Award (Chicago Athenaeum), ab 1996 durch die private Chicagoer Organisation unter Leitung von Christian Narkiewicz-Laine (* 1952) vergeben 
 Good Design Award (JIDPO), Preis der Japan Industrial Design Promotion Organization
 Good Design Award (Museum of Modern Art), von 1950 bis 1955 im Rahmen der Ausstellungsreihe Good Design im Museum of Modern Art, New York und Merchandise Mart, Chicago vergeben